Орасио Нава Реса (; ) — мексиканский легкоатлет, специалист по спортивной ходьбе. Выступает за сборную Мексики по лёгкой атлетике с 1999 года, чемпион Панамериканских игр, обладатель двух золотых медалей Игр Центральной Америки и Карибского бассейна, многократный победитель и призёр первенств национального значения, участник трёх летних Олимпийских игр.

Биография 
Орасио Нава родился 20 января 1982 года городе Чиуауа.

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 1999 года, когда вошёл в состав мексиканской национальной сборной и выступил на юношеском мировом первенстве в Быдгоще, где в программе ходьбы на 10000 метров финишировал пятым.

В 2001 году в дисциплине 10000 метров одержал победу на юниорском панамериканском первенстве в Санта-Фе.

В 2003 году на домашнем Панамериканском кубке в Тихуане сошёл с дистанции в ходьбе на 50 км. Будучи студентом, принимал участие в Универсиаде в Тэгу — в дисциплине 20 км стал здесь восьмым.

На молодёжном чемпионате NACAC в Шербруке превзошёл всех соперников на 20 км и завоевал золотую медаль.

В 2005 году на Панамериканском кубке в Лиме стал серебряным призёром в ходьбе на 50 км и тем самым помог своим соотечественникам выиграть очковый командный зачёт. Позже стартовал на чемпионате мира в Хельсинки, где в той же дисциплине финишировал девятым.

На Кубке мира 2006 года в Ла-Корунье был седьмым в ходьбе на 50 км.

В 2007 году побывал на Панамериканских играх в Рио-де-Жанейро, откуда привёз награду серебряного достоинства, выигранную на дистанции 50 км. В той же дисциплине показал девятый результат на чемпионате мира в Осаке.

На Кубке мира 2008 года в Чебоксарах пришёл к финишу пятым и стал серебряным призёром командного зачёта. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Пекине — в ходьбе на 50 км показал результат 3:45.21, расположившись в итоговом протоколе соревнований на шестой строке.

В 2009 году в дисциплине 50 км занял 19-е место на чемпионате мира в Берлине.

В 2010 году получил серебро в личном и командном зачётах на домашнем Кубке мира в Чиуауа, был лучшим на Играх Центральной Америки и Карибского бассейна в Маягуэсе.

В 2011 году в ходьбе на 20 км закрыл двадцатку сильнейших на чемпионате мира в Тэгу, тогда как в ходьбе на 50 км завоевал золото на домашних Панамериканских играх в Гвадалахаре.

На Кубке мира 2012 года в Саранске был одиннадцатым и четвёртым в личном и командном зачётах 50 км соответственно. Находясь в числе лидеров легкоатлетической сборной Мексики, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Лондоне — здесь прошёл 50 км за 3:46:59, став на финише тринадцатым.

В 2013 году выиграл серебряную и золотую медали в личном и командном зачётах 50 км на Панамериканском кубке в Гватемале, занял 32-е место на чемпионате мира в Москве.

В 2014 году добавил в послужной список золотую награду, полученную в ходьбе на 20 км на Играх Центральной Америки и Карибского бассейна в Веракрусе.

В 2015 году был лучшим в личном и командном зачётах 50 км на Панамериканском кубке в Арике, показал 28-й результат на чемпионате мира в Пекине, взял бронзу на Панамериканских играх в Торонто.

Выполнив олимпийский квалификационный норматив, отобрался на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро — на сей раз в ходьбе на 50 км показал результат 3:50:53, расположившись в итоговом протоколе соревнований на 13-й строке.

После Олимпиады в Рио Нава остался действующим спортсменом на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших легкоатлетических турнирах. Так, в 2017 году он прошёл 50 км на чемпионате мира в Лондоне, заняв в конечном счёте 16-е место.

В 2019 году в дисциплине 50 км стал серебряным призёром на Панамериканских играх в Лиме, показал 18-й результат на чемпионате мира в Лондоне.

Примечания 

Спортивные ходоки Мексики
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года